Die Präfektur Nagano () ist eine der Präfekturen Japans. Sie liegt in der Region Chūbu auf der Insel Honshū. Sitz der Präfekturverwaltung ist die gleichnamige Stadt Nagano. Der Asteroid des inneren Hauptgürtels (3111) Misuzu wurde nach dem alten Namen der Provinz Shinano benannt, mit der Nagano seit 1876 deckungsgleich ist.

Geographie 

Nagano ist nach Fläche die viertgrößte Präfektur Japans hinter Hokkaidō, Iwate und Fukushima und die größte Binnenpräfektur. Außerdem hat es acht Nachbarpräfekturen, mehr als jede andere. Im Westen bilden Teile der Japanischen Alpen (Hida-Gebirge und Kiso-Gebirge) die Grenzen zu Toyama, Gifu und Aichi. Im Südosten ist das ebenfalls zu den Japanischen Alpen gezählte Akaishi-Gebirge Teil der Grenzen zu Shizuoka und Yamanashi. Zwischen Kiso- und Akaishi-Gebirge fließt der Fluss Tenryū, einer der großen Flüsse in Nagano, nach Süden. Er bildet den Abfluss des Suwa-Sees im Zentrum von Nagano. Ein weiterer großer Fluss ist der Chikuma-gawa nach Norden. Im Nordosten bilden Teile der Echigo- und Kantō-Gebirge Teile der Grenzen zu Niigata (≈ Echigo), Gunma, Saitama und Yamanashi. Zwischen Kantō- und Akaishi-Gebirge liegt das Tal des Flusses Fuji, der kurz hinter der Grenze zu Yamanashi als Kamanashi-gawa () entspringt und dann zunächst nach Nordosten fließt und einen Teil der Grenze bildet. Im Südwesten von Nagano entspringt der Fluss Kiso, der „japanische Rhein“.

In geographischen Regionaleinteilungen Japans wird Nagano/Shinano/Shin[-shū] oft zur zentraljapanischen Region Chūbu gerechnet. Als Teil von Kōshin (=Yamanashi/Kōshū & Nagano/Shinshū) bzw. Kōshin’etsu (=Yamanashi, Nagano, Niigata) ist es aber in manchen praktischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und Verwaltungskontexten Teil von Ostjapan oder selten sogar Kantō, etwa bei der nationalen Polizeibehörde, den Nachfolgern der Japanischen Staatsbahn, einigen Außenstellen von Ministerien der Nationalregierung oder des auf Tokio zentrierten Sendegebiets Kantō-Kōshin’etsu des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und mancher anderer Medien.

Geschichte 
Eine erste Präfektur Nagano entstand 1871 durch Umbenennung, als die Verwaltung der bisherigen Präfektur Nakano (, Nakano-ken) von Nakano im damaligen Kreis Takai nach Nagano im Kreis Minochi verlegt wurde. Die Präfektur Nakano war 1870 von der Präfektur Ina abgetrennt worden. Diese hatte in der Meiji-Restauration 1868 ehemaligen Shōgunatsbesitz (bakuryō) in den Provinzen Shinano und Mikawa übernommen. Nach der Abschaffung der Han 1871 und der ersten Konsolidierung der entstandenen Präfekturen umfasste die Präfektur Nagano den zusammenhängenden östlichen Teil der Provinz Shinano. Im Westen von Shinano und der Provinz Hida entstand die Präfektur Chikuma mit Verwaltungssitz in Matsumoto im Kreis Chikuma. 1876 wurde die Präfektur Chikuma an der Provinzgrenze von Shinano und Hida zwischen Nagano und Gifu geteilt. Seither hat Nagano weitgehend seine heutigen Grenzen und ist im Wesentlichen deckungsgleich mit der antiken Provinz Shinano.

Politik und Verwaltung 
Gouverneur von Nagano ist seit 2010 Shuichi Abe, einst Vizegouverneur unter dem polarisierenden Gouverneur Yasuo Tanaka. Bei der Gouverneurswahl im August 2022 wurde Abe gegen zwei Herausforderer mit über 88 % der Stimmen für eine vierte Amtszeit bestätigt. Die Wahlbeteiligung sank auf ein neues Rekordtief von 40,94 %.

Im regulär 57-köpfigen Präfekturparlament Nagano stellen parteiungebundene Abgeordnete die Mehrheit, bei den Wahlen im April 2019 waren 26 Wahlsieger Unabhängige, LDP-Kandidaten gewannen 21 Sitze. Die LDP-Fraktion hat eine absolute Mehrheit.

Ins nationale Parlament entsendet Nagano fünf direkt gewählte Mitglieder im Abgeordnetenhaus – bei der Wahl 2021 vier Liberaldemokraten und einen KDP-Abgeordneten – und seit 2016 eines pro Teilwahl ins Rätehaus. 2022 verteidigte Hideya Sugio (KDP) seinen Sitz mit 44,6 % der Stimmen gegen LDP-Herausforderer Sanshirō Matsuyama, 2019 gewann Yūichirō Hata (DVP, später KDP) mit 55,1 % klar gegen den ehemaligen LDP-Abgeordneten Yutaka Komatsu (39,5 %). Nach Hatas COVID-Tod 2020 gewann sein Bruder Jirō (KDP) die resultierende Nachwahl im April 2021.

Im Dezember 2019 wurde Nagano die erste Präfektur Japans, deren Verwaltung einen „Klimanotstand“ erklärt hat. Nagano will bis 2050 seine Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null senken.

Polizei 

Die Präfekturpolizei Nagano () entstand in heutiger Form unter dem neuen Polizeigesetz von 1954, unter dem die Reviere der Landpolizei Nagano mit den in der US-Besatzungszeit eingerichteten Gemeindepolizeien in Nagano wieder zu einer einheitlichen, präfekturweiten Organisation vereinigt wurden, nun aber anders als im Kaiserreich unter Kontrolle der präfektureigenen Kommission für öffentliche Sicherheit Nagano (), deren drei Mitglieder vom Gouverneur mit Zustimmung des Parlaments ernannt werden. Die Polizei von Nagano besteht aus weniger als 3.500 Polizisten (Planstellen 1. April [=Fiskaljahresbeginn] 2018: 3.487). Präfekturweit gibt es heute 22 Polizeireviere.

Partnerschaften 
Nagano unterhält internationale Partnerschaften mit Missouri in den Vereinigten Staaten und Hebei in der Volksrepublik China.

Verwaltungsgliederung 
Bei der Einführung des Präfekturalsystems während der Meiji-Restauration lagen auf dem Gebiet der heutigen Präfektur Nagano mehrere Fürstentümer (-han) und Präfekturen (-ken). Nach der Abschaffung der Han und der folgenden ersten Welle von Präfekturfusionen 1871 waren es noch zwei: Nagano und Chikuma (siehe #Geschichte). Nach der Reaktivierung der Kreise (-gun) 1878/79, bei der mehrere vormoderne Kreise der Provinz Shinano geteilt wurden, bestand Nagano aus 16 Landkreisen und keinem der neuen Stadtkreise (-Ku).

Bei der Einführung der modernen Gemeinden im Jahre 1889 wurden die Kreise der Präfektur Nagano in 16 Städte (-machi) und 375 Dörfer (-mura) unterteilt. Erst acht Jahre nach der Einführung der kreisfreien Städte (-shi) wurde 1897 auch die Hauptstadt Nagano als erste Stadt in Nagano kreisfrei. 1907 folgte Matsumoto, die ehemalige Präfekturhauptstadt von Chikuma. Durch Eingliederungen und Fusionen sank die Zahl der Gemeinden von 394 (1920) über 233 (1955) bzw. 147 (1960) auf schließlich 120 im Jahr 2000. Seit 2010 besteht die Präfektur aus 19 kreisfreien Städten, 23 Kleinstädten und 35 Dörfern, letztere zusammengefasst in 14 Landkreisen (gun).

Zwei der kreisfreien Städte besitzen einen Sonderstatus: Nagano und seit 2021 auch Matsumoto sind „Kernstädte“.

Anmerkungen:
 Es gibt mehrere Gebiete mit ungeklärtem Verlauf der Gemeindegrenzen.

Größte Orte 

 1. September 2003 — Die kreisfreie Stadt Chikuma bildet sich aus der Stadt Koshoku und zwei weiteren Gemeinden
 1. April 2004 — Die kreisfreie Stadt Tōmi wird aus zwei Gemeinden gebildet.
 1. Oktober 2005 — Die kreisfreie Stadt Azumino wird aus fünf Gemeinden gebildet.

Bevölkerungsentwicklung der Präfektur Nagano

Verkehr 
Durch die Hokuriku-Shinkansen ist Nagano seit den Olympischen Spielen (damals noch als Nagano-Shinkansen) an das Hochgeschwindigkeitsnetz angebunden, andere wichtige Eisenbahnstrecken in Nagano sind die Chūō-Hauptlinie, die Shin’etsu-Hauptlinie und die Shinonoi-Linie.

Wichtige Autobahnen sind neben der Chūō-Autobahn, einer der Hauptverbindungen zwischen Ost- und Westjapan, die Nagano-Autobahn und die Jōshin’etsu-Autobahn.

Es gibt drei Kfz-Kennzeichen in Nagano: Nagano () für die Regionen Hokushin („Nord-Shinano“) und Tōshin („Ost-Shinano“), Matsumoto () für Chūshin („Mittel-Shinano“), Kami-Ina und Minami-Shinshū („Süd-Shinano“) und Suwa () für die Region Suwa.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Nagano
Verwaltungseinheit als Namensgeber für einen Asteroiden